Die Primera División 2015/16 war die 85. Saison der höchsten Spielklasse des chilenischen Vereinsfußballs. Titelverteidiger war der CD Cobresal.

Teilnehmer 2015/16 

Folgende Vereine nehmen an den Meisterschaften Apertura 2015 und Clausura 2016 teil:

Apertura 2015 

|}

Apertura Liguilla 

Der Gewinner qualifiziert sich für die erste Runde der Copa Sudamericana 2016.

Clausura 2016 

|}

Clausura Liguilla 
Der Gewinner qualifiziert sich für die erste Runde der Copa Sudamericana 2016.

Gesamttabelle 

|}

Primera-División-Saison (Chile)